Pes, een Romeinse lengtemaat
 Partij van de Europese Sociaaldemocraten, een Europese politieke partij
 Payment for Ecosystem Services (Betaling voor ecosysteemdiensten), een concept waarbij landeigenaren worden betaald voor de ecosysteemdiensten die hun land levert.
 Periodieke explosieve stoornis, een psychische aandoening
 Polyester, een grondstof
 Productions Éditions Sonores, Frans platenlabel uit de jaren 70
 PES-structuur, een concept voor klinisch redeneren, bijvoorbeeld in de verpleegkunde, waarmee verkregen informatie wordt ingedeeld in de gebieden: Probleem, Etiologie en Symptomen.

Zie ook 
 Pro Evolution Soccer (doorverwijspagina)